Ранчо де Леон има више значења:

 Ранчо де Леон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Леон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику